Dodge Polara – samochód osobowy klasy pełnowymiarowej produkowany pod amerykańską marką Dodge w latach 1960 – 1973.

Pierwsza generacja 

Dodge Polara I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1960 roku.

W 1960 roku Dodge zaprezentował nowy sztandarowy model w ofercie, który oparto na platformie innego pełnowymiarowego modelu Matador o rozstawie osi 310 cm (122 cale). Charakterystyczną cechą stylistyki Polary była awangardowa stylistyka, przejawiająca typowe dla amerykańskiej motoryzacji lat 60. XX wieku cechy. Przód zdobiła masywna, chromowana atrapa chłodnicy i wyraźnie zaznaczone reflektory, a tył - strzeliste i masywne błotniki.

Po roku produkcji, w 1961 roku Dodge Polara pierwszej generacji przeszedł obszerną restylizację. Samochód zyskał bardziej stonowaną stylistykę, z większą i bardziej kanciastą atrapą chłodnicy, a także innym wyglądem tylnych lamp.

Silnik 
 V6 4.4l
 V6 6.3l

Druga generacja 

Dodge Polara II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1962 roku.

Druga generacja Dodge'a Polara przeszła gruntowną metamorfozę w stosunku do poprzednika. Samochód zbudowano na platformie B-body koncernu Chrysler, co wiązało się z zupełnie nowym projektem nadwozia. Rozstaw osi zmniejszono do 295 cm (116 cali), co przybliżyło samochód do średniego segmentu wielkościowego, lecz polepszyło jego prowadzenie się i ekonomikę. Z przodu pojawiły się charakterystyczne, pojedyncze klosze reflektorów ulokowane na skrajnych elementach pasu przedniego, a także duża chromowana atrapa chłodnicy. Tym razem samochód nie był już plasowany jako topowy model w ofercie - samochód ulokowano w portfolio poniżej nowego pełnowymiarowego modelu Custom 880, mającego przejąć rynek po zlikwidowanej droższej marce DeSoto.

Po roku produkcji samochód przeszedł na 1963 rok lifting oraz zwiększono nieco rozstaw osi, do 302 cm (119 cali).

Silnik 
 L6 3.7l Slant-6
 V8 5.2l A
 V8 5.9l B
 V8 6.3l B
 V8 7.0l RB

Trzecia generacja 

Dodge Polara III został zaprezentowany po raz pierwszy w 1965 roku.

Dodge Polara trzeciej generacji został oparty na nowej platformie C-body, ponownie powstając według nowego projektu stylistycznego. Tym razem samochód zyskał masywniejszą sylwetkę z charakterystyczną atrapą chłodnicy z charakterystycznymi wcięciami u dolnej i górnej krawędzi atrapy chłodnicy. Ponownie pojawiły się też podwójne reflektory i zagięte tylne błotniki. Pojawiły się też bardziej stonowane proporcje nadwozia, z prostszym kształtem błotników i smuklejszą sylwetką. Rozstaw osi wzrósł ponownie do 307 cm (121 cali).

Silniki 
 V8 5.2l
 V8 6.3l
 V8 6.8l
 V8 7.0l
 V8 7.2l

Czwarta generacja 

Dodge Polara IV został zaprezentowany po raz pierwszy w 1969 roku.

W 1969 roku Dodge zaprezentował czwartą i ostatnią generację modelu Polara. Samochód oparto na zmodernizowanej platformie C-body. Samochód przeszedł głębokie zmiany wizualne, zyskał zaokrąglone błotniki, masywniejsze nadwozie, smuklejszą sylwetkę i charakterystyczny długi zwis. Charakterystycznymi elementemi były nisko osadzone, podwójne reflektory, a także charakterystycznie zabudowana maska tworząca jeden pas z błotnikami.

Silniki 
 L6 3.7l
 V8 5.2l
 V8 5.9l
 V8 6.3l
 V8 6.6l
 V8 7.2l

Przypisy

Bibliografia 
 

Coupé
Kabriolety
Polara
Samochody klasy średniej-wyższej
Samochody tylnonapędowe
Samochody z lat 60.
Samochody z lat 70.
Sedany